Selenia:
 Selenia (животное) — род бабочек семейства пядениц,
  — итальянский промышленный холдинг,
 Selenia (персонаж) — принцесса из книг и фильмов Люка Бессона,
 Selenia (растение) — род растений семейства Капустные.

 Selenia Aspide — итальянская управляемая ракета средней дальности.